El término Cali puede referirse a:

Lugares
 Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, en Colombia.
 Abreviación del estado de California, en Estados Unidos.
 Departamento de Cali, un extinto departamento en Colombia.

Deportes
 El equipo de fútbol Deportivo Cali, de Colombia.
 El equipo de fútbol Deportivo Cali, de Perú.

Personas
 El cantautor francés Bruno Caliciuri, con nombre artístico Cali.
 El futbolista angoleño Kali.

Naturaleza
 El Río Cali.
 Los Farallones de Cali, formaciones rocosas de gran altura en la cordillera occidental Vallecaucana.
 El Parque Nacional Natural Farallones de Cali, parque ubicado dentro de los ya mencionados farallones.

Otros
 La Arquidiócesis de Cali, jurisdicción eclesiástica de la misma ciudad.
 La Feria de Cali, tradicional festejo de la ya nombrada ciudad.
 Revista El Cali, de Colombia.
 El Cartel de Cali, organización criminal dedicada al narcotráfico (desaparecida).
 La Torre de Cali, el rascacielos más alto de la ciudad.
 La diosa hindú Kali'''